Sidi Daoud  – comune dell'Algeria
Sidi Daoud  – comune della Tunisia
Sidi Daoud  – comune del Marocco